Francesco Landi – arcivescovo di Benevento e cardinale nel XVIII secolo
 Francesco Landi – generale di brigata, comandante delle truppe borboniche nella battaglia di Calatafimi